Acer se poate referi la:

 Acer, companie taiwaneză de IT
 Acer, gen de plante

Vezi și 
 Acer platanoides, specie de plante